Die Saison 2011/2012 der 2. Handball-Bundesliga war die 32. in ihrer Geschichte. Sie wurde zum ersten Mal eingleisig ausgespielt. 20 Mannschaften spielten um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Absteiger aus der letzten Saison der 1. Handball-Bundesliga waren die HSG Ahlen-Hamm (nun ASV Hamm-Westfalen), die TSG Friesenheim und der insolvente DHC Rheinland. Aufsteiger aus der 3. Liga war der SC DHfK Leipzig.

Aufsteiger zur nächsten Saison waren der GWD Minden, der TUSEM Essen und der TV 1893 Neuhausen. Absteigen mussten der 1. VfL Potsdam, der TV Korschenbroich, der DHC Rheinland und die HSG Düsseldorf.

Modus 
Der Modus war jeder gegen jeden mit einem Heim- und Auswärtsspiel. Die drei besten Mannschaften stiegen in die 1. Handball-Bundesliga auf. Die letzten vier Mannschaften stiegen in die 3. Liga ab. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz wären Entscheidungsspiele anzusetzen.

Vereine und Spielstätten 
In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Vereine mitsamt den Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine nutzten aus wirtschaftlichen Gründen für publikumswirksamere Spiele größere Heimspielstätten.

 Der SV Post Schwerin hatte ein Spiel weniger aufgrund der Absage einer Partie wegen zu glattem Boden.

Tabelle 
Die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga 2012 zeigt die Tabellenkonstellation.Die ersten drei stiegen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

 1 Der DHC Rheinland bekam zusätzlich acht Punkte Strafabzug wegen Insolvenz in der Vorsaison und stand nach einem erneuten Insolvenzverfahren als Zwangsabsteiger fest.
 2 Der TV Korschenbroich zog den Antrag auf Lizenzerteilung für die kommende Saison zurück und stand somit vor Saisonende als Absteiger fest.
 3 Die HSG Düsseldorf stand nach einem Insolvenzverfahren als Zwangsabsteiger fest.

Entscheidungen 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: GWD Minden, TUSEM Essen, TV 1893 Neuhausen
Absteiger in die 3. Liga: 1. VfL Potsdam, TV Korschenbroich, DHC Rheinland, HSG Düsseldorf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* Der SV Post Schwerin verlor das Spiel mit 0:2 Punkten und 0:0 Toren am „grünen Tisch“, nachdem die Partie abgesagt werden musste, weil der Spielboden zu glatt war.

Statistiken

Torschützenliste 
Die Torschützenliste zeigt die fünf besten Torschützen in der 2. Handball-Bundesliga 2012.Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die Tore und die 7-m-Tore.

Bester 7-m-Werfer 
In der Tabelle stehen die fünf besten 7-m-Werfer der 2. Handball-Bundesliga 2012.Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die 7-m-Tore, die 7-m-Versuche und die 7-m-Quote.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2011/12
 3. Liga 2011/12
 DHB-Pokal 2011/12

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Ligareform (PDF; 30 kB)

Handballsaison 2011/12
2011